Félines (Ardèche)
 Félines (Haute-Loire)
 Félines-Minervois
 Félines-sur-Rimandoule
 Félines-Termenès